I risultati completi del motomondiale 2002 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP
Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica squadre

Classe 250
Iscritti

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Classe 125
Iscritti

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Collegamenti esterni 
 
 
 

 2002